Thyas är ett släkte av kvalster. Thyas ingår i familjen Thyasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Thyas